

Toponyme 
 Villa del Conte, commune italienne de la province de Padoue dans la région Vénétie en Italie.

Patronyme 
 Jacopino del Conte, peintre italien maniériste du . Biographie ...
  Federico del Conte di Verona ou Federico Conti, un typographe et un éditeur italien. 

Homonymie
Homonymie de patronyme